Der CONCACAF Gold Cup 1996 war die 13. Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und 3. unter der Bezeichnung "Gold Cup" und fand vom 10. bis 21. Januar in den USA statt.

Mexiko qualifizierte sich mit dem Turniersieg für den FIFA-Konföderationen-Pokal 1997 in Saudi-Arabien.

Spielorte

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 
Alle Spiele in Anaheim.

|}

|}

Drittplatzierte 

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Weblinks 
 Turnierdetails auf rsssf.com (engl.)

Gold Cup 1996
Fußball (Vereinigte Staaten)
Fußballveranstaltung 1996
Los Angeles Memorial Coliseum
San Diego Stadium
Sportveranstaltung in den Vereinigten Staaten